Il doppio femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Il torneo si è concluso con la vittoria di Cara Black e Liezel Huber che hanno sconfitto in finale Květa Peschke e Lisa Raymond 4–6, 6–3, 10–6.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un pass per il 2º turno.

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (secondo turno)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (finale)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (semifinale)

 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale) 
 Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (primo turno) 
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (quarti di finale) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009